Вильярехо-де-Сальванес ()  —   населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Мадрид в составе автономного сообщества Мадрид. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Лас-Вегас.  Занимает площадь 11860 км². Население — 6828 человек (на 2007 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Página web de Villarejo de Salvanés
 Página web de la revista local

Населённые пункты Мадрида
Муниципалитеты Мадрида